Bruno Massot, francuski łyżwiarz figurowy reprezentujący Niemcy
 Pepe Massot, hiszpański kierowca wyścigowy